Илава може бити:
Илава (Пољска), град у Пољској
Илава (Словачка), град у Словачкој